Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1981 de l’Open d'Australie qui est disputé du 30 novembre 1981 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Martina Navrátilová bat Chris Evert en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Pam Shriver et Wendy Turnbull.

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1981
Australie Simple dames
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1981
Tennis en Australie en 1982
Tennis en décembre 1981
Tennis en janvier 1982